Irving Langmuir
 Langmuir (tijdschrift)